A Copa Davis de 1976 foi a 65ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 56 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 12 na Zona Americana e 12 na Zona do Leste.

O Chile venceu a África do Sul na final da Zona Americana, a Austrália derrotou a Nova Zelândia na final da Zona Oriental e Itália e União Soviética venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, Chile e Itália venceram seus jogos, fazendo a final no Estadio Nacional em Santiago, Chile, entre os dias 17 e 19 de dezembro, com vitória dos italianos.

Zona Americana

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 Flag_of_CARICOM.svg|Caribe}}
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona do Leste (Oriental)

Fase Preliminar
Times
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona Europeia

Zona A

Qualificatório
Times
 
  — avançou para a Fase Preliminar
 
 
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona B

Qualificatório
Times
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Fonte
 

1976
1976 no tênis